Ribnik (Bosnië en Herzegovina), een gemeente in Bosnië
 Ribnik (Kroatië), een plaats in Kroatië
 Ribnik (Bulgarije), een plaats in Bulgarije